Wolfram kan henvise til flere person-, firma- eller fysikartikler:

 Wolfram – det 74. fysiske grundstof
 Stephen Wolfram – en engelsk fysiker og datalog
 Wolfram Research – et amerikansk firma stiftet af Stephen Wolfram
 Wolfram Alpha - søgemaskine fra Wolfram Research
 Wolfram von Eschenbach – en tysk ridder og digter